Александр Му́хин:
 Мухин, Александр Александрович (род. 1998) — казахстанский биатлонист.
 Мухин, Александр Андреевич (1919—1994) — советский художник-пейзажист.
 
 Мухин, Александр Ефремович (1805—1861) — русский писатель.
 Мухин, Александр Максимович (1923—2003) — полный кавалер ордена Славы.
 Мухин, Александр Николаевич (1859—после 1917) — крестьянин, художник, депутат Государственной думы IV созыва.
 Мухин, Александр Олегович (род. 2002) — российский футболист.
 Мухин, Александр Флегонтович (1848—после 1917) — директор и председатель правления Волжско-Камского коммерческого банка.